Владимир Иванович Федосов: Федосов, Владимир Иванович (1951—2007) — советский и российский политический и общественный деятель.
 Федосов, Владимир Иванович (род. 1964) — советский и российский хоккеист.